Erle steht für:

 Erlen (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Birkengewächse (Betulaceae)
 Erle (Fluss), ein rechter Nebenfluss der Nahe im südlichen Thüringer Wald (Landkreis Hildburghausen)

Ortsteile:
 Erle (Raesfeld), ein Gemeindeteil der Gemeinde Raesfeld, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
 Gelsenkirchen-Erle, ein Stadtteil der Stadt Gelsenkirchen

Erle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Erle (1886–1939), österreichischer SA-Funktionär
 Broadus Erle (1918–1977), US-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
 Fritz Erle (1875–1957), deutscher Automobilrennfahrer
 Hannelore Erle (1934–1996), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Tänzerin
 Heinz Erle (1907–1996), deutscher Schauspieler und Hörfunksprecher
 Thomas Erle (* 1952), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Erlen (Begriffsklärung)
 Ehrle